Samo peut désigner :
 Samo , une commune de Calabre ;
 Samo, un peuple mandingue d'Afrique de l'Ouest ;
 samo, la langue parlée par les Samos. 

SAMO est une abréviation qui peut désigner :
 SAMO (Same Old Shit), le pseudonyme de l'artiste Jean-Michel Basquiat à ses débuts.

Voir aussi 
 Samo de Bohême, un marchand Franc ayant régné sur les slaves de Bohême, Moravie, Slovaquie, Basse-Autriche et Carinthie entre 623 et 658
 (20969) Samo, un astéroïde